Павлий — фамилия. Известные носители:

 Павлий, Александр Андреевич (1921—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Павлий, Татьяна Юрьевна (Мишакова; род. 1978) — российская легкоатлетка.